A Mais Jovem Dupla do Brasil é o segundo álbum de estúdio da dupla sertaneja brasileira Chitãozinho & Xororó, lançado em 1972 pelas gravadoras Sinter e Tropical.

Faixas 

Álbuns de 1972
Álbuns de Chitãozinho & Xororó
Álbuns de música sertaneja
Álbuns em língua portuguesa